Состязательность:
 Состязательность — синоним соревновательности.
 Состязательность — демократический принцип судопроизводства, согласно которому суд разрешает спор на основе состязания самих его сторон, доказывания самими заинтересованными сторонами своих подходов в тяжбе, включая факты (документальное доказывание), а также толкование правовых норм (логико-правовое доказывание)